DBL har flere betydninger:
 Dansk Biografisk Leksikon
 Database Management Library – et C++ objekt-orienteret programmeringsbibliotek
 dBASE Language – et computer sprog implementeret i dBASE Plus, dB2K og Visual dBASE software
 Devizes Branch Line – en nedlagt jernbanelinje der løber fra Holt til Pewsey fra 1857 til 1966.
 Dominet Bank Ekstraliga – Polish Basketball League
 Drexel Burnham Lambert – en investeringsbank
 Dutch Basketball League – fra Holland
 Dyirbal language, ISO 639-3 sprogkode dbl